Амарнский период — термин в египтологии, которым обозначают время правления древнеегипетского фараона Эхнатона и ряда его последователей в XIV—XIII веках до н. э., в поздний бронзовый век.

История 
На 5 году своего правления Эхнатон основал в Среднем Египте новую столицу Ахетатон («Небосклон Атона», также «Горизонт Атона»), которая располагалась на месте современной Амарны, в закрытой горами долине на восточном берегу Нила в 300 км южнее Каира. Через два года город провозгласили столицей. Ахетатон был построен на пустом месте в достаточно сжатые сроки. Большинство городских сооружений возводились для быстроты не из камня, а из непрочного кирпича-сырца.

Эхнатон превознёс культ Атона взамен господствовавшего культа Амона, чтобы сломить сопротивление жрецов Амона и укрепить свою власть. Религиозная реформа привела к существенным изменениям в других областях идеологии, особенно в изобразительном искусстве, стоявшего в древности на службе культа.

Город Ахетатон просуществовал около 15 лет, до смерти Эхнатона. Став фараоном, Тутанхамон перенёс столицу в Мемфис, а генерал Хоремхеб разрушил часть центральных зданий Ахетатона. Источники о последних годах правления Эхнатона скудны, в первую очередь из-за последующих попыток уничтожить память о нём. После него последовал период быстрой смены правителей, завершившейся в конечном счете появлением новой династии фараонов, что свидетельствует о политическом кризисе после правления Эхнатона.

Руины древнего Ахетатона нашли солдаты Наполеона во время его Египетского похода, а научное исследование местности начал Джон Гарднер Уилкинсон. Обнаружение в 1887 году неким феллахом Амарнского архива с перепиской фараонов и ближнеазиатских правителей привело к первым систематическим раскопкам в 1891/1892 году Обществом исследования Египта под руководством египтолога Флиндерса Питри. Поскольку данный архив отражал геополитическую обстановку XV - конца XIII веков, термин амарнский период используется как анахронизм для характеристики описываемого времени.

Внешнеполитическая обстановка 

К началу правления Эхнатона египетская империя находилась в зените могущества и богатства, с царями Митанни и Вавилонии существовали дружественные отношения. В правление Эхнатона внешнеполитические отношения испортились, а подконтрольные провинции  отказывались подчиняться, вступая в другие союзы.

К концу амарнского периода хетты, митаннийцы и египтяне боролись за контроль над современной территорией Сирии. Наместник Египта в провинции Амурру князь Азиру примкнул к хеттам и заключил с ними договор. Правитель Хеттского царства Суппилулиума I в ок. 1340 году до н. э. осадил мощную крепость митаннийцев Каркемиш.

Искусство

См. также 
 Амарнский архив
Атонизм
Дахамунцу

Примечания

Литература 
 Всеобщая история архитектуры. Том 1.Под общей редакцией Д. Е. Аркина, Н. И. Брунова, М. Я. Гинзбурга (главный редактор), Н. Я. Колли, И. Л. Маца. М.: Издательство Академии архитектуры СССР, 1944
 Raymond Cohen, Raymond Westbrook (Hrsg.): Amarna Diplomacy. The Beginnings of International Relations. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD u. a. 2000, ISBN 0-8018-7103-4.
 Marc Van de Mieroop: A History of the Ancient Near East. ca. 3000-323 BC. 2. Auflage. Blackwell Publishers, Malden MA u. a. 2007, ISBN 978-1-4051-4911-2, S. 129—201.
 Amanda H. Podany: Brotherhood of Kings. How International Relations shaped the Ancient Near East. Oxford University Press, Oxford u. a. 2010, ISBN 978-0-19-531398-7. S. 189—304.
 Michael E. Habicht: Nofretete und Echnaton. Das Geheimnis der Amarna-Mumien. Koehler & Amelang, Leipzig 2011, ISBN 978-3-7338-0381-0.